Жоффруа I:
 Жоффруа I (ум. после 987) — виконт Шатодёна.
 Жоффруа I (ок. 980—1008) — граф Ренна и герцог Бретани.
 Жоффруа I (ум. после 991) — сеньор де Шато-Ландон, граф Гатине.
 Жоффруа I (1068—1139) — граф Намюра, граф де Порсьен.
 Жоффруа I (ум. 1061/1062) — граф и маркиз Прованса.
 Жоффруа I Гризегонель (ок. 938/940—987) — граф Анжуйский.
 Жоффруа I де Виллардуэн (ок. 1167—1218) — князь Ахейи.
 Жоффруа I де Динан (ок. 1065—1125) — представитель дома де Динан, третий сеньор де Динан.
 Жоффруа I де Лузиньян (ранее 1150—1224) — сеньор Монконтура, граф Яффы и Аскалона.
 Жоффруа I де Пентьевр (ум. 1091/1093) — граф де Пентьевр.